OGM ist:
 Oberhausener Gebäudemanagement GmbH
 eine Dateiendung für Ogg Media
 ein österreichisches Meinungsforschungsinstitut, siehe Österreichische Gesellschaft für Marketing
 ein österreichischer Verein zur Förderung von Musik Österreichische Gesellschaft für Musik
 im Französischen eine Abkürzung für organisme génétiquement modifié, siehe Genetisch veränderter Organismus
 im Englischen die Abkürzung für outgoing message, die ausgehende Nachricht bzw. der Ansagetext eines Anrufbeantworters 
 im Italienischen die Abkürzung für Officine Grandi Motori (Industriearchäologischer Komplex in Turin)
 im Italienischen die Abkürzung für Organismo geneticamente modificato, siehe Genetisch veränderter Organismus 

OGM